Чемпионат Канады по фигурному катанию 2019 года () состоялся с 13 по 20 января 2019 года в Сент-Джоне, провинция Нью-Брансуик. Чемпионат организован федерацией Skate Canada, спонсором турнира была компания Canadian Tire.

Награды были разыграны в следующих дисциплинах: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. По возрастным категориям турниры были проведены на детском, юниорском и взрослом уровнях. По результатам этого чемпионата был сформирован состав сборной Канады на чемпионат четырех континентов, чемпионат мира среди юниоров, взрослый чемпионат мира.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Состав сборной на чемпионаты ИСУ

Чемпионат мира

Чемпионат четырёх континентов

Чемпионат мира среди юниоров

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Спорт в Канаде в 2019 году
2019 год в фигурном катании
Чемпионаты Канады по фигурному катанию
Спортивные соревнования в Сент-Джоне